Округ штату Мадх'я-Прадеш — адміністративна одиниця штату, яка управляється чиновником (помічник комісара) із Індійської адміністративної служби. Йому допомагають численні помічники, глави департаментів, які відповідають за розвиток певних галузей народного господарства.

Станом на 2010 рік кількість округів штату Мадх'я-Прадеш дорівнює 50-ти.

Список округів 

 
Списки:Індія